Piccadilly – ulica w Londynie
 Piccadilly – wieś w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Piccadilly – miasto w Australii, w stanie Australia Południowa
 Piccadilly line – linia metra londyńskiego

Zobacz też 
 Piccadilly Circus
 Manchester Piccadilly